Název Holešovice má více sídel:
 Holešovice, část Prahy
 Nádraží Holešovice (stanice metra), stanice pražského metra
 Praha-Holešovice (nádraží), železniční stanice v Praze
 Praha-Holešovice zastávka, železniční zastávka v Praze
 Holešovice (Chroustovice), část městyse Chroustovice v okrese Chrudim
 Nové Holešovice, část obce Slepotice v okrese Pardubice

Podobné názvy 
 Holašovice
 Holešice
 Holešov (rozcestník)
 Holešovičky
 Olešovice

Externí odkazy